

Ephorize — третий студийный альбом американской рэперши Cupcakke, вышедший в 2018 году через TuneCore.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Cupcakke